Bo steht für:
 Bo (Hund), portugiesischer Wasserhund der Familie Barack Obamas
 Bo (Sidra), Abschnitt der Tora
 Bo (Volksstamm), ausgestorbener Volksstamm
 Bo Cai, Romanfigur Luo Guanzhongs 
 Das Bo, deutscher Hip-Hopper
 Bo (Glocke), chinesisches Musikinstrument, Glocke, mit Hammer geschlagen
 Bo (Becken), chinesisches Musikinstrument, Becken
 Bo (Titel), chinesischer Adelstitel entsprechend einem Grafen
 Bo, Codename der Linux-Distribution Debian in der Version 1.3

Bo, Bó ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bo (Distrikt) in Sierra Leone
 Bo (Kreis), auch Boxian, ehemaliger Kreis in Anhui
 Bo (Shang-Dynastie), Ort im alten China, in heutiger Provinz Henan (Hauptstadt der Shang-Dynastie)
 Bo (Sierra Leone), Stadt in Sierra Leone

Bo ist der Name folgender Personen:
 Bo (Kaiserin) († 147 v. Chr.), chinesische Kaiserin der Han-Dynastie, Frau von Han Jingdi
 Bo (Kaiserwitwe) († 155 v. Chr.), chinesische Kaiserwitwe
 Bo (Vorname) – dort auch die Namensträger 
 Bo (chinesischer Familienname)

Bo bzw. Bó ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Bó (1914–1981), argentinischer Schauspieler und Regisseur 
 Armando Bó junior, argentinischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 Carlo Bo (1911–2001), italienischer Literaturhistoriker und Senator
 Charles Maung Bo (* 1948), Erzbischof von Yangon
 Eddie Bo (1930–2009), US-amerikanischer R&B-Musiker
 Bo Fanfang (* 1978), chinesische Leichtathletin
 Giorgio Bo (1905–1980), italienischer Politiker
 Bo Gu (1907–1946), chinesischer Parteiführer und Funktionär der KP Chinas
 Jørgen Bo (1919–1999), dänischer Architekt
 Lars Bo (1924–1999), dänischer Zeichner und Autor
 Lina Bo Bardi (1914–1992), brasilianische Architektin und Designerin
 Lisa del Bo (* 1961), belgische Sängerin
 Mei Bo, chinesischer Beamter der Shang-Dynastie und wurde von Di Xin, König Zhou von Shang, getötet
 Bo Mya (1927–2006), Politiker in Myanmar
 Bo Rong (* 1985), chinesische Badmintonspielerin, später für die USA startend
 Victor Bó (* 1943), argentinischer Schauspieler und Produzent 
 Bo Xilai (* 1949), chinesischer Politiker
 Bo Yang (Pseudonym von Guo Libang; 1920–2008), chinesischer Autor
 Bo Yibo (1908–2007), chinesischer Politiker

Bo steht für:
 Bodenstein-Zahl, Kennzahl der Reaktionstechnik
 Bond-Zahl, Kennzahl der Fluidmechanik

Bō steht für:
 Bō, japanischer Langstock

BO steht für:
 Air Columbus, ehemalige portugiesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Back Orifice, Fernwartungstool
 Badminton Oceania
 Berliner Ostbahnen
 Berufsoffizier
 Berufsordnung
 Berufsorientierung
 Besoldungsordnung
 Betriebsorganisation
 Bobonaro (Gemeinde), Osttimor
 Böhse Onkelz, deutsche Rockband
 Bolivien, Ländercode nach ISO 3166-1
 Bölkow GmbH, Typenbezeichnung des Flugzeugherstellers
 Bomber, militärisch
 Bouraq Indonesia Airlines, ehemalige private Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Briefordnerei, Arbeitsbereich in Briefzentren der Deutschen Post AG
 Bühnenorchesterprobe
 Business Objects, Softwarehersteller
 Business Owner
 Call of Duty: Black Ops, Computerspiel
 Operation BO, Militäroperation

BO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Bochum
 Großbritannien: Birmingham
 Italien: Metropolitanstadt Bologna
 Serbien: Bor, umfasst auch das Gebiet der Gemeinde Majdanpek
 Tschechien: Okres Brno-venkov, deutsch: Brünn-Land (auslaufend)
 Griechenland: Magnisia (Volos)
 Niederlande: im Ausland zugelassene Anhänger, die dort kein eigenes Kennzeichen benötigen (z. B. im Vereinigten Königreich, in Luxemburg), aber von einem niederländischen Kraftfahrzeug gezogen werden
 Ukraine: Oblast Ternopil

B&O ist die Abkürzung für:
 Baltimore and Ohio Railroad, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Bang & Olufsen, dänischer Hersteller von Unterhaltungselektronik
 B&O Service und Messtechnik, deutscher Dienstleister im Immobilienbereich
 B&O Kaufhaus, Birkenmeier & Overmeyer, eine ehemalige Kaufhauskette

bo, .bo steht für:
 .bo, Top-Level-Domain Boliviens
 Tibetische Sprache nach ISO 639-1

Siehe auch:
 Le Bô, französische Gemeinde
 Bistum Bo
 Beau
 Beaux (Begriffsklärung)
 Baux

Abkürzung